Сутність чого-небудь; зміст; асоціативний зв'язок між знаком і смислом або думкою (мислю). Вивчається семантикою.
 Значення (мовознавство) — значення в лексикології.
 
 Смисл — значення чогось (слів, дії, стану), його лінгвістичне наповнення, філософська категорія.
 Сенс — сутність чого-небудь; значення; зміст.

 Громадська, політична, історична і т. ін. вага, значення кого-, чого-небудь; важливість.

 Абстрактна величина з однією характеристикою, згідно з якою вона може порівнюватися з іншими абстрактними величинами. Приклади значення в розумінні величина:
 В математиці вживається як синонім величини чи для позначення результату (наприклад, значення функції; значення (результат перетворення чи обчислення) виразу тощо).
 Логічне значення (в логіці, математичній логіці) — значення «істина» та «хибність», які можуть приймати логічні змінні чи твердження (судження).
Значення в програмуванні  - елемент даних, який є одним з можливих членів типу даних: воно може бути числом, символом або рядком символів. Значення може відповідати деякому стану величини (змінної або константи відповідного типу)
 Гранично припустиме значення параметра — найбільше або найменше значення параметра, яке може мати виріб, пристрій та ін. для забезпечення свого правильного функціонування.
 Екстремальне значення величини — найбільше або найменше значення величини.
 Значення фізичної величини — відображення фізичної величини у вигляді числового значення з позначенням її одиниці.
 Критичне значення — значення параметра сигналу, відхилення від якого може призвести до порушення нормального функціонування виробу, системи.
A-значення
 G-значення
J-значення
 Z-значення Косовера

Див. також 
 Сенс
 Смисл

Література
 Значення і смисл //

Посилання 
 

Семантика